L'édition 2021 du tournoi de tennis de Cluj se déroule du 25 au  sur dur en intérieur à Cluj-Napoca. Elle appartient à la catégorie WTA 250.

Faits marquants

Forfaits

Lauréates

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cluj
 Saison 2021 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2021
Cluj
Sport en Roumanie en 2021
Tennis en octobre 2021